Animal Rights el término puede referirse a:

Derechos de los animales (Animal Rights)Animal Rights (1996) sencillo de Moby.Animal Rights'' (2010) sencillo de Deadmau5.